Бакс — фамилия и топоним:
 Топоним
 Бакс () — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна, Франция.
 Бакс () — коммуна в кантоне Цюрих, Швейцария.
 Бакс () — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Фамилия
 Бакс, Илья (род. 1990) — заслуженный мастер спорта по игре в мафию, лучший игрок 2010-2017 Heartstone.
 Бакс, Арнольд (; 1883—1946) — английский композитор, дирижёр, пианист и педагог.
 Бакс, Алессио (; род. 1977) — итальянский пианист.
 Бакс, Кайли (; род. 1975) — новозеландская актриса и фотомодель.
 Бакс, Клиффорд (; 1886—1962) — английский драматург и поэт. Брат композитора Арнольда Бакса. 
 Бакс, Луи (; 1922—2010) — бельгийский пианист.
 Бакс, Эдриан (род. 1956) — нидерландско-американский учёный-биофизик.

См. также 
 Баксы